Lord Lucan
Se conoce como Lord Lucan al heredero del título de Conde de Lucan.
Puede tratarse de:

George Charles Bingham, III Conde de Lucan.
Richard John Bingham, VII Conde de Lucan.